Az 1997-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a svájci Martina Hingis nyerte a cseh Jana Novotná előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Hingis (Bajnok)
  Szeles Mónika (Harmadik kör)
  Jana Novotná (Döntős)
  Iva Majoli (Negyeddöntős)
  Lindsay Davenport (Második kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Anke Huber (Harmadik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Elődöntős)

  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Conchita Martínez (Harmadik kör)
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)
  Irina Spîrlea (Negyedik kör)
  Kimberly Po (Első kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Harmadik kör)
  Ruxandra Dragomir (Első kör)
  Barbara Paulus (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1